Los Barrancos de Fajardo peut désigner :

Toponymes

Los Barrancos de Fajardo : l'une des deux divisions territoriales dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Sotillo dans l'État de Monagas ;
 Los Barrancos de Fajardo : capitale de la paroisse civile de Los Barrancos de Fajardo de la municipalité de Sotillo dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme